5.0 steht für:
 5.0, Album (2010) von Nelly (Rapper)
 eine Versionsnummer

Siehe auch: